Kuciak ist der Familienname folgender Personen:

 Dušan Kuciak (* 1985), slowakischer Fußballspieler
 Ján Kuciak (1990–2018), slowakischer Investigativjournalist